Sobor ist:

eine Kirchenversammlung (Konzil), siehe Sobor (Orthodoxie)
ein Ort in Ungarn, siehe Sobor (Ungarn)
das russische und ukrainische (собор) Wort für Dom oder Kathedrale; die polnische Entsprechung sobór bezeichnet nur orthodoxe und griechisch-katholische Kathedralen
die Kurzbezeichnung für die Ukrainische Republikanische Partei - Sobor

Siehe auch:
Semski Sobor